est un astéroïde de la ceinture principale découvert en 1969.

Description 
 a été découvert le  au Complejo Astronómico El Leoncito, un observatoire astronomique professionnel argentin, situé sur les contreforts orientaux de la cordillère des Andes, par Carlos Ulrrico Cesco.

Caractéristiques orbitales 
L'orbite de cet astéroïde est caractérisée par un demi-grand axe de , un périhélie de , une excentricité de 0,09 et une inclinaison de 10,28° par rapport à l'écliptique. Du fait de ces caractéristiques, à savoir un demi-grand axe compris entre 2 et  et un périhélie supérieur à , il est classé, selon la , comme objet de la ceinture principale.

Caractéristiques physiques 
 a une magnitude absolue (H) de 13,3 et un albédo estimé à 0,324.

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des planètes mineures (30001-31000)
 Ceinture d'astéroïdes

Liens externes

Références 

Planète mineure découverte en 1969
Astéroïde de la ceinture principale
Objet céleste découvert par Carlos Ulrrico Cesco
Objet céleste découvert au Complejo Astronómico El Leoncito